Стаття є індексованим списком рівномірних ззірчених многогранників з книги Маґнуса Веннінґера Моделі многогранників.

Книга була написана як методичка для побудови фізичних моделей многогранників. Вона включає шаблони та корисні поради для виготовлення, а також короткий опис теорії, що лежить в основі цих форм. Вона містить 75 непризматичних рівномірних многогранників, а також 44 ззірчення опуклих, правильних та майже правильних многогранників.

Цей список був створений для вшанування однієї з найперших робіт Веннінґера про многогранники і зробити детальний опис 119 нумерованих моделей з його книги.

Згадані тут моделі можна називати «N-ми моделлями Веннінґера», або коротко WN.

Многогранники згруповані в 5 таблиць: звичайні (1-5), майже правильні (6-18), правильні зірчасті многогранники (20-22,41), ззірчення і їх сполуки (19-66) і рівномірні зірчасті многогранники (67-119). Чотири правильні зірчасті многогранники перераховані двічі, позаяк вони належать до кожної з груп: правильних многогранників і ззірчень.

Платонові тіла (правильні) W1 до W5

Архімедові тіла (майже правильні) W6 в W18

Многогранники Кеплера–Пуансо (правильні зірчасті многогранники) W20, W21, W22, і W41

Ззірчення: моделі від W19 до W66

Ззірчення октаедра

Ззірчення додекаедра

Ззірчення ікосаедра

Ззірчення кубооктагедрона

Ззірчення ікосододекаедра

Рівномірні неопуклі тіла від W67 до W119

Джерела 
 
 Уточнення
 У Веннінґера, зображення вершин для W90 наведене не правильно, ніби у форми є паралельні ребра.

Ланки 
 Magnus J. Wenninger
 Software used to generate images in this article:
 Stella: Polyhedron Navigator Stella (software) — Can create and print nets for all of Wenninger's polyhedron models.
 Vladimir Bulatov's Polyhedra Stellations Applet
 Vladimir Bulatov's Polyhedra Stellations Applet packaged as an OS X application
 M. Wenninger, Polyhedron Models, Errata: known errors in the various editions.
Математичні списки
Книги з математики
Многогранники